Radiona je neprofitna organizacija i građanski laboratorij iz Zagreba koji se sastoji od makerspacea/hackerspacea, laboratorija za medijsku umjetnost – media lab, Repair Cafe-a i rezidencijalnog programa (A-I-R) osnovana 2011. godine. 

Organizacija se bavi DIY (uradi-sam), DIWO (uradi-s-drugima) i DITO (uradimo-zajedno) kulturama, STEAM konceptima, interdisciplinarnim i međugeneracijskim neformalnim obrazovanjem i hibridnim aktivnosti. Lab razvija inovativne projekte s naglaskom na izgradnju zajednice, građansku participaciju, koheziju i socijalnu uključenost, prijenos znanja i sukreaciju.

Vidi još 
 Službena web stranica

Izvori 

Zagreb
Hrvatska umjetnost
Aktivizam u Hrvatskoj
Organizacije u Hrvatskoj
Nezavisna kultura u Zagrebu